

Patronyme 

 Alvin Langdon Coburn (1882-1966), photographe américano-britannique ;
 Darren Langdon (1971-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Harry Langdon (1884-1944), acteur de cinéma muet américain ;
 John Langdon, gouverneur de l'État du New Hampshire et Pères fondateurs des États-Unis ;
 John Langdon-Down (1828-1896), médecin britannique ;
 Lillian Langdon (1860-1943), actrice américaine du muet ;
 Steve Langdon (1953-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sue Ane Langdon (née en 1936), actrice américaine ;
 Trajan Langdon (1976-), joueur américain de basket-ball.

Personnage de fiction 
 Robert Langdon, personnage de fiction inventé par Dan Brown dans le thriller Anges et Démons (2000).

Prénom 
 Langdon West (1886-1947), réalisateur américain.

Toponyme

Canada 
 Langdon, un hameau du Comté de Rocky View, au Canada.

États-Unis 
 Langdon, une ville de l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Langdon, ville américaine située au Kansas ;
 Langdon, une ville de l’État du New Hampshire, aux États-Unis.

Royaume-Uni 
 Langdon, village situé dans le Kent.